Сальво () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Сальво — коммуна и город в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.
 Мелито-ди-Порта-Сальво — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.
 Salvo – советский производитель пластиковых изделий, был расположен в городе Таллинн.

Персоналии 
 Де Сальво, Альберт (1931—1973) — американский серийный убийца.

Прочее 
 Паласио Сальво — здание в центре Монтевидео, Уругвай, одна из главных достопримечательностей города.